Davisov pokal 1958 je bil sedeminštirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Vzhodni del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1958 v športu
1958